Юрген Мельцер (нім. Jürgen Melzer, 22 травня 1981) — австрійський тенісист.
 Мельцер-Шафран Віктор Володимирович, Віктор Володимирович Мельцер-Шафран (30 липня (12 серпня) 1914 року — 1998 рік) — радянський і російський учений, доктор технічних наук, професор.
 Мерлін Мельцер (англ. Marlyn Meltzer 1921 або 1922 рік, Філадельфія — 2008, Ярдлі, Пенсильванія) — американська програмістка.
 Генрик Мельцер-Щавіньський (Henryk Melcer-Szczawiński, 21 вересня 1869, Каліш — 28 квітня 1928, Варшава) — польський композитор, піаніст, диригент.